Onderdistrict in Indonesië
 Ngancar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngancar (Giriwoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngancar (Ngancar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngancar (Plaosan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java